Шреня́ва () — разные значения.

Населённые пункты 
 Шренява — село в Познанском повяте Великопольского воеводства;
 Шренява — село в Всховском повяте Любушского воеводства;
 Шренява — село в Мехувском повяте Малопольского воеводства;
 Шренява — село в Прошовицком повяте Малопольского воеводства;
 Шренява — село в Конецком повяте Свентокшиского воеводства;

Персоналии 
 Шренява, Янина (1904—1990) — польская театральная актриса.

Река 
 Шренява — левый приток Вислы.

Разное 
 Шренява — польский шляхетский герб.
 Шренява — железнодорожная станция.